La liste qui suit fait l’inventaire (non exhaustif) des personnalités inhumées au cimetière du Sud de Reims. Elle est établie par ordre alphabétique.

Liste 
Camille Amsler
Paul Bocquet
Henri Deneux
Amiral Esteva
Jean-Baptiste Grandval
Louis Alexandre Grandval
Henri Henrot, ancien maire
Victor Lambert
Paul Marchandeau
Paul Machuel, industriel
Ambroise Petit
Eugène Wiet

Articles connexes 
Liste des cimetières de Reims

Références 

Reims Sud
Personnalité inhumée à Reims